Сан Хуан Портезуело има више значења:

 Сан Хуан Портезуело (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуан Портезуело (Хенерал Фелипе Анхелес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику